Oberbreyer ist der Name von:

 Maria Oberbreyer (geb. Trösch; * 1921), österreichische Sprinterin, Hürdenläuferin und Weitspringerin
 Max Oberbreyer (1851–1918), deutscher Autor und Übersetzer